PON kan syfta på:

 Polski owczarek nizinny, en polsk vallhund,
 Pressens Opinionsnämnd.
 Per-Olof Nyström